38 Mistrzostwa Świata w Biathlonie zostały rozegrane w dniach 15 - 23 marca 2003 roku w rosyjskim Chanty-Mansyjsku.

Mężczyźni

Sprint 

Data: 15 marca 2003

Bieg pościgowy 

Data: 16 marca 2003

Bieg indywidualny 

Data: 19 marca 2003

Bieg masowy 

Data: 23 marca 2003

Sztafeta 

Data: 21 marca 2003

Kobiety

Sprint 

Data: 15 marca 2003

Bieg pościgowy 

Data: 16 marca 2003

Bieg indywidualny 

Data: 18 marca 2003

Bieg masowy 

Data: 22 marca 2003

Sztafeta 

Data: 20 marca 2003

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 skisport365.com: WSC 2003 20 km Individual 
 skisport365.com: WSC 2003 10 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 2003 12.5 km Pursuit 
 skisport365.com: WSC 2003 15 km Mass Start 
 skisport365.com: WSC 2003 4x7.5 km Relay 
 skisport365.com: WSC 2003 15 km Individual 
 skisport365.com: WSC 2003 7.5 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 2003 10 km Pursuit 
 skisport365.com: WSC 2003 12.5 km Mass Start 
 skisport365.com: WSC 2003 4x6 km Relay 

2003 w sportach zimowych
Mistrzostwa świata w biathlonie
Sport w Chanty-Mansyjsku
Biathlon w Rosji